Йозеф Крихубер (Кригубер, ; ) — австрийский .

Биография 
Йозеф Крихубер родился в декабре 1800/1 года в городе Вене; с тринадцатилетнего возраста занимался в классе рисунка Венской Академии художеств.

В 1818—1821 годах служил учителем рисования у польских князей Сангушко. Затем вернулся в Вену, где с 1826 года начал работать в сравнительно новой технике литографии. В скором времени Крихубер стал самым популярным и высокооплачиваемым портретистом австрийской столицы.

С 1860 года член Венской Академии изящных искусств.

Йозеф Крихубер умер 30 мая (или марта) 1876 года в родном городе.

Сын Фридрих пошёл по стопам отца и тоже стал художником-портретистом.

Творчество 
Ему принадлежит около 3000 литографических портретов, в том числе императора Франца I Австрийского, графа Меттерниха, Йозефа Радецкого, композиторов и музыкантов Франца Шуберта, Роберта Шумана, Ференца Листа, Никколо Паганини, Иоганна Нестроя, Франца Грильпарцера и многих других знаменитостей.

Писал также маслом и акварелью, работал в технике рисунка.

Работы художника хранятся в Галерее Альбертина и Австрийской национальной библиотеке.

Галерея работ

Примечания

Ссылки 

 Kriehuber Josef .
 Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich (1865) .

Похороненные на Центральном кладбище Вены
Литографы Австрии